Inch (cal) – jednostka miary długości

Miasta w Irlandii:
 Inch – miasto w hrabstwie Clare
 Inch – miasto w hrabstwie Kerry
 Inch – miasto w hrabstwie Wexford